Славянские названия месяцев — название месяцев года, по временам, в славянских языках.

Во многих славянских языках названия месяцев имеют славянское происхождение. Однако между такими названиями в разных языках нет взаимно-однозначного соответствия; порой они даже сдвинуты на один месяц в разных языках славян. Белорусский, польский, украинский, чешский языки и хорватский стандарт сербохорватского языка используют славянские названия (причём в польском языке для марта и мая используются латинские названия). Верхнелужицкий язык имеет собственную (отличную от общеславянской) систему наименований месяцев, но преобладает употребление латинских наименований. Не употребляются официально славянские названия месяцев в русском, болгарском, македонском, словацком языках и в сербском стандарте сербохорватского языка — в этих языках используются названия месяцев, позаимствованные из латыни. В словенском языке обе системы, латинская и славянская, существуют параллельно. В литовском языке сохранились балтийские названия месяцев, частично совпадающие со славянскими, что позволяет предположить, что часть этих названий восходит ещё ко времени балтославянского единства. Некоторые из литовских названий, возможно, калькированы в VIII—XV веках из западнорусского письменного языка (официального языка Великого княжества Литовского).

Месяцы весны

Сушец/сухой 
Малоснежный месяц
 Март: , 
 Январь:

Березень 
Время набухания почек берёз
 Март: , 
 Апрель: 
 Июнь:

Цветень/кветень 
Время цветения
 Апрель: , 
 Май:

Травень 
Время роста травы
 Май: , , , 
 Апрель: , ,

Остальные 
  «март» — время движения сока в деревьях
  «апрель» — время цветения

Месяцы лета

Червень 
По одной из версий, этот месяц получил название от червецов (кошениль, чьи личинки появляются в это время, откуда слово  «красный»), из которых изготавливали красную краску; по другой версии, это личинки пчёл; по третьей версии — из-за того, что в это время появляются красные ягоды и цветы.
 Июнь: , , , , 
 Июль: ,

Липень 
Время цветения липы
 Июль: , , , 
 Июнь:

Названия, связанные с жатвой 
Серпень (также жнівень, жнівец, житар) — время жатвы.
 Август: , , , , , , ?,  (rugis «рожь» + pjūtis «жатва»)
 Июль: , , 
 Июнь: 
 ?:

Зарев 

 Сентябрь: 
 Август:

Остальные 

  «июнь» — месяц кузнечиков
  «июнь»
  «август»

Месяцы осени

Вересень 
Время цветения вереска
 Сентябрь: , ,

Рюен 
 Октябрь: , 
 Сентябрь: ,

Листопад 
Время листопада
 Ноябрь: , , , , ,  (< lapas «лист» + kristi «падать»)
 Октябрь: , ,

Остальные 
Сбор винограда
  «сентябрь»,  «октябрь»

Жёлтый цвет листьев
  «октябрь»

Переработка овса/льна/конопли
  «октябрь» (от названия костриц (костры) — продукта переработки (трепания) льна, конопли и т. п.)
  «октябрь» (от  — то же)
  «октябрь» (spalis с тем же значением)

Месяцы зимы

Грудень 
 Декабрь: , , ,  (gruodas «застывшая комьями земля»)
 Ноябрь:

Снежник 
Месяц снега
 Декабрь: ,

Просинец 

 Декабрь: , 
 Январь: ,

Сечень 
Время рубки
 Январь: , , 
 Февраль: , ,

Лютень/лютый 
 Февраль: , ,

Студень 
Это название вне общей системы расположения
 Январь: 
 Ноябрь: ,

Праславянская система 
В. Шаур так восстанавливает праславянские названия двенадцати месяцев, полагая, что остальные — вторичны.
 *berzьnь (берзень) — март
 *květьnь (кветень) — апрель
 *travьnь (травень) — май
 *čьrvьnь (червень) — июнь
 *lipьnь (липень) — июль
 *sьrpьnь (серпень) — август
 *versьnь (версень) — сентябрь
 *ruјьnь (руень) — октябрь
 *listopadъ (листопад) — ноябрь
 *grudьnь (грудень) — декабрь
 *prosinьcь (просинець) — январь
 *sěčьnь (сечень) — февраль

Таблица сравнения названий 

Примечание: В сравнительной таблице выше приведены ссылки на соответствующие статьи Викисловаря. Древнерусские названия приведены по «Остромирову Евангелию» 1056—1057 гг., «Синодальному Евангелию» 1143 г., обиходу XIII в., каноннику XV в., в которых древнерусские названия всех месяцев совпадают, коррелируются друг с другом.

См. также 
 Древнеславянский календарь
 Названия месяцев
 Славянский народный календарь
 Народный календарь восточных славян
 Сербский народный календарь
 Литовский календарь
 :wikt:Приложение:Месяцы
 Македонские названия месяцев

Примечания

Литература 
 Вялкина Л. В. Славянские названия месяцев // Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования. 1970. — М.: Наука, 1972. — С. 265—279.
 Гусев В. Е. Названия времен года и месяцев у славян // Очерки славянской культуры
 Гусев В. Е. О реконструкции праславянского календаря (к проблеме этногенеза славян) // Советская этнография. — 1978. — № 6. — С. 132—143.
 Кравців Б. Народний календар // Енциклопедія українознавства. — Париж, Нью-Йорк: 1966. — Т. 5. — 1697—1698.
 Критенко А. П. Місяці року // Українська Радянська Енциклопедія. — К.: Академія наук УРСР, 1959. — Т. 9. — С. 246. (переиздание. — 1982. — Т. 7. — С. 39.)
 Максимович М. А. Дни и месяцы украинского селянина // Собрание сочинений. — К.: Тип. М. П. Фрица, 1877. — Т. II. — С. 463—524.
 Німчук В. В. Давньоруська спадщина в лексиці української мови. — К.: Наукова думка, 1992. — 412 с.
 Толстая С. М. Месяцы // Славянские древности. — М.: Международные отношения, 2004. — Т. 3. — С. 236—241.
 
 Hołyńska-Baranowa T. Ukraińskie nazwy miesięcy na tle ogólnosłowiańskim. — Wrocław-Warszawa-Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1969. — 129 s.

Ссылки 
 Сводная таблица славянских названий месяцев

Народные календари у славян
Славянские языки